Evgenia Fakinou (auch Evjenia Fakinu, , * 8. Juni 1945 in Alexandria) ist eine griechische Schriftstellerin.

Leben 
Fakinou wuchs in Athen auf. Ihre Ausbildung umfasst graphische Künste und Fremdenführung. Mehrere Jahre arbeitete sie als Zeichnerin bei verschiedenen Zeitschriftenverlagen, ebenso als Verfasserin und Illustratorin zahlreicher Kinderbücher. 
1976 erfolgte die Premiere ihres Puppentheater-Stückes Blechstadt (Ντενεκεδούπολη), welches sich nach wie vor großer Beliebtheit bei Kindern erfreut und in Schulen aufgeführt wird.

Ihr erster Roman Sternenbindende (Αστραδενή, 1982) verzeichnete großen Erfolg und wurde in zahlreiche Sprachen, unter anderem ins Deutsche, übersetzt. Es schildert die – in eine persönliche Katastrophe mündende – Binnenmigration von der Insel Symi nach Athen aus der Perspektive eines Kindes.

Fakinou lebt in Athen.

Werke

Kinderbücher 
 Αγριολούλουδα και βότανα 
 Φρούτα 
 Λαχανικά 
 Καλοκαίρι 
 Τα Ελληνάκια 
 Λουλούδια 
 Στο Κουρδιστάν 
 Χειμώνας 
 Φθινόπωρο 
 Ντενεκεδούπολη
 Άνοιξη 
 Μια μικρή καλοκαιρινή ιστορία 
 Το αστέρι των Χριστουγέννων 
 Ξύπνα Ντενεκεδούπολη 
 Το μεγάλο ταξίδι του Μελένιου 
 Ο κύριος Ουλτραμέρ
 Ντενεκεδούπολη. Πέντε έργα για κουκλοθέατρο

Romane 
 Αστραδενή, 1982. Astradeni die Sternenbindende. Übersetzt von Ursula Wuckel. Romiosini, Köln 1986; ISBN 978-3923728-26-8 
 Το έβδομο ρούχο, 1983. Das siebte Gewand. Übersetzt von Karin Wilfling. Romiosini, Köln 1988; ISBN 3-923728-37-9
 Η μεγάλη πράσινη, 1987
 Ζάχαρη στην άκρη, 1991
 Η Μερόπη ήταν το πρόσχημα, 1994
 Εκατόν δρόμοι και μια νύχτα, 1997
 Τυφλόμυγα, 2000
 Ποιος σκότωσε τον Μόμπυ Ντικ, 2001
 Έρως, θέρος, πόλεμος, 2003
 Η μέθοδος της Ορλεάνης, 2005. Arétha und die Frauen des Kleanthes. Übersetzt von Martin Wöber. Verlagshaus Hernals, Wien 2012; ISBN 978-3-902744-18-0
 Για να δει τη θάλασσα, 2008
 Οδυσσέας και Μπλουζ, 2010
 Το τρένο των νεφών, 2011
 Πλανόδιοι θεριστές, 2013
 Στο αυτί της αλεπούς, 2016
 Νυχτερινή ακρόαση, 2018

Erzählungen 
 Φιλοδοξίες κήπου, 2007

Sachbuch / Bildband 
 Ελληνικό πανόραμα. Πολιτισμός, ιστορία, φύση, 1995

Mitautorschaft in Sammelwerken 
 Έρωτας σε πρώτο πρόσωπο, 1997
 Βόλος: Μια πόλη στη λογοτεχνία, 2001
 Μοναχικά ανδρόγυνα, 2002
 Το χρονικό του Κέδρου, 2004
 Δωδεκάνησα, 2005
 Συγγραφικές εμμονές, 2007

Auszeichnungen 
Die Autorin wurde im Jahr 2006 durch den „Ersten Leserpreis“ (Βραβείο Αναγνωστών) des Nationalen Buchzentrums Skai 100,3 für ihren Roman „Η μέθοδος της Ορλεάνης“ ausgezeichnet.

2008 erhielt sie für ihre Erzählungen „Φιλοδοξίες κήπου“ den staatlichen „Ersten Preis für Erzählkunst“ (Κρατικό Βραβείο Διηγήματος).

Literatur 
 Kiriaki Chrisomalli-Henrich:  Erzähltechnik, Zeitgestaltung und ihr Einfluß auf die Gestaltbildung. Untersuchungen zu Myrivilis, Venesis und E. Fakinu unter besonderer Berücksichtigung der Frauengestalten. Hamburg, 1995 (Meletemata, 5).
 Eleni Georgopulou: Antiker Mythos in Christa Wolfs Medea. Stimmen und Evjenia Fakinus Das siebte Gewand. Die Literarisierung eines Kultur-Prozesses. Köln 2001.
 Dimosthenis Kurtovik: Griechische Schriftsteller der Gegenwart. Köln 2000.
 Mario Vitti: Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Athen 2003.

Buchbesprechungen und Interviews 
 Interview mit der Autorin zu ihrem Gesamtwerk und Για να δει τη θάλασσα
 Μισέλ Φάις zu Οδυσσέας και Μπλουζ
 Μισέλ Φάις zu Το τρένο των νεφών

Weblinks 
 

 Kurzpräsentation (Video) des Romans "Οδυσσέας και Μπλουζ" durch die Autorin selbst

Autor
Grieche
Geboren 1945
Frau